Die Saison 2002/03 war die 23. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum dritten Mal in Folge der Lübecker SV 1873. Neu aufgestiegen waren der SC Kreuzberg, der SC Baden-Oos, der SK Turm Emsdetten und der Schachclub Forchheim. Während Baden-Oos und Kreuzberg die Klasse halten konnten, stieg Forchheim als Tabellenletzter wieder ab. Emsdetten zog sich nach der Saison freiwillig zurück, wodurch der SK König Plauen in der Liga verbleiben durfte. Die weiteren Absteiger waren der Erfurter SK und der Godesberger SK.

Für die Spielermeldungen der einzelnen Vereine, siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2002/03.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

2002 03
Schachveranstaltung 2002
Schachveranstaltung 2003
Sportsaison 2002/03